Vespertijd (tijd), periode van het laatste uur van de dag tot het eerste uur van schemer
Vespertijd (Permeke), schilderij van Permeke